Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Kostanić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Pattaya
2006 en Thaïlande
Tennis en février 2006